Orchesellaria är ett släkte av svampar. Orchesellaria ingår i familjen Asellariaceae, ordningen Asellariales, divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Oksvampar
Orchesellaria